Алерт Ниман може бити:

 Алберт Ниман (оперски певач), 1831–1917, (Алберт Вилхелм Карл Ниман), немачки оперски певач
 Алберт Ниман (педијатар), 1880–1921, син оперског певача, који је са Лудвигом Пиком описао Ниман-Пикову болест
 Алберт Ниман (хемичар), 1834–1861, (Алберт Фридрих Емил Ниман), немачки хемичар који је први изоловао алкалоид кокаин